Ormes, commune française de l'Aube ;
 Ormes, commune française de l'Eure ;
 Ormes, commune française du Loiret ;
 voir aussi : Démographie d'Ormes ;
 Ormes, commune française de la Marne ;
 Ormes, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Ormes-et-Ville ;
 Ormes, commune française de Saône-et-Loire.

Voir aussi
Ormes-et-Ville, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
Les Ormes, commune française de la Vienne ;
Les Ormes, commune française de l'Yonne ;
Les Ormes-sur-Voulzie, commune française de Seine-et-Marne ;